Die Abkürzung FSCS bezeichnet:

 die italienische Abkürzung Federazione Svizzera del Canto Sacro des Schweizerischen Kirchengesangsbunds
 die britische Einlagensicherung Financial Services Compensations Scheme für Sparer

FSCS